Oreja de ratón puede referirse a:
El nombre común de la planta Dichondra microcalyx.
El nombre común de la planta Cerastium alpinum.
El nombre común de la planta Cerastium arvense.
El nombre común de la planta Cerastium fontanum.
El nombre común de la planta Cerastium glomeratum.
El nombre común de la planta Stellaria media.
El nombre común, oreja de ratón plateado, de la planta Dichondra argentea.
El nombre común de la planta Veronica hederifolia.